Drosophila malagassya är en tvåvingeart som beskrevs av Léonidas Tsacas och José Albertino Rafael 1982.

Taxonomi och släktskap 
D. malagassya ingår i släktet Drosophila och familjen daggflugor. Arten har tidigare räknats till artkomplexet bakoue men sedan detta uppdelats placeras den i artkomplexet seguyi.

Kladogram över D. malagassya och närbesläktade arter

Utbredning 
Artens utbredningsområde är Madagaskar.

Källor 

Daggflugor
m
Insekter i etiopiska regionen